TIMS steht für:

 The International Molinological Society
 The Institute of Management Sciences, jetzt Institute for Operations Research and the Management Sciences
Thermal Ionization Mass Spectrometry, ein Verfahren der Massenspektrometrie
 Train Integrity Monitoring System, ein Gerät zur Zugvollständigkeitskontrolle

Abkürzung